Имнадзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 
 Имнадзе, Гигла Ревазович (род. 1955) — советский футболист, грузинский футбольный трнерер.
 Имнадзе, Евгений Семёнович (1875 — после 1944) — генерал-майор Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Имнадзе, Ираклий (род. 1968) — советский футболист.
 Имнадзе, Лука (род. 1997) — грузинский футболист.